Каюр:
 Каю́р — погонщик оленей или собачьей упряжки;
 Каюры — зависимое туземное население в Русской Америке;
 Каюр — модель вездехода
 Каюр — местное название тихоокеанского чистика;

Примечания

См. также